El alicoche blanco, bola de nieve u órgano pequeño blanco (Echinocereus nivosus) pertenece a la familia de las cactáceas (Cactaceae). La palabra Echinocereus viene del latín ‘echinus’ erizo y ‘cactus’ cactácea, es decir, plantas globosas espinosas. El término latino nivosus lleno de nieve, hace alusión a las espinas blancas de la especie.

Clasificación y descripción 
Es una biznaga de la familia Cactaceae del orden Caryophyllales. Es descrita como una planta muy ramificada; sus tallos son ovados a cilíndricos, hasta de 12 cm de alto y 3 a 4,5 cm de diámetro, verde-pálidos, ocultos por las espinas; presenta 12 a 14 costillas. La forma de las areolas es orbicular; espinas radiales de 30 a 50, aciculares, divergentes, de color blanco vítreo con la punta oscura; espinas centrales 6 a 12, aciculares, de color blanco vítreo, divaricadas. Flores infundibuliformes, de 6 cm de largo y 5 cm de diámetro, rosa-purpúreas, con la garganta amplia. Fruto subgloboso, espinoso, rosa-purpúreo y pulpa blanca. Semillas ovoides, tuberculadas, negras.

Distribución 
Es una planta endémica de México. Al E de Parras o SW de General Cepeda, Coahuila.

Hábitat 
Vive de 1900 a 2300 msnm, sobre rocas calizas, en matorral espinoso costero, regularmente bajo arbustos.

Estado de conservación 
La única población conocida de esta especie ha sido saqueada por recolectores sin escrúpulos, lo que ha afectado severamente a esta especie, no obstante, solo se propone en Protección especial (Pr) en el Proyecto de Modificación de la Norma Oficial Mexicana 059-2015. En la lista roja de la UICN se considera como de Críticamente Amenazada (CR). En CITES se valora en el apéndice II.

Referencias

Enlaces externos 
 Enciclovida tiene un artículo sobre Echinocereus nivosus

 Naturalista.

nivosus
Flora de México